

Geografia 
 Francia
 Bourg-de-Péage – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Cantone di Bourg-de-Péage – cantone dell'Arrondissement di Valence
 Le Péage-de-Roussillon – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Patty Peage – ex attrice pornografica ungherese